Enfield může být:

název sídla
v Austrálii
 Enfield (Nový Jižní Wales)
 Enfield (Jižní Austrálie)

ve Anglii
 Enfield (londýnský obvod) London Borough of Enfield
 dvě místní části tohoto obvodu: Enfield Town a Enfield Chase
 Municipal Borough of Enfield, bývalý londýnský obvod

v Irsku
 Enfield (hrabství Meath)

v Kanadě
 Enfield (Nové Skotsko)

na Novém Zélandu
 Enfield (Nový Zéland)

ve Spojených státech amerických
 Enfield (Connecticut) – Hartford County
 Enfield (Illinois) – White County
 Enfield (Maine) – Penobscot County
 Enfield (Massachusetts) – Hampshire County (zaniklo)
 Enfield (Minnesota) – Wright County
 Enfield (New Hampshire) – Grafton County
 Enfield (New York) – Tompkins County
 Enfield (Severní Karolína) – Halifax County
 Enfield (Ohio) – Harrison County (zaniklo)
 Enfield (Pensylvánie) – Montgomery County
 Enfield (Virginie) – King William County
 Enfield Center – New Hampshire

příjmení 
 Harry Enfield (* 1961) – britský komik
 Michael Enfield (* 1983) – americký fotbalista
 
další významy
 Crystal Lake Enfield Dam – přehrada ve státě New Hampshire
 Royal Enfield – výrobce motocyklů
 Enfield India Limited Incorporated – indická firma, vyrábějící motocykly Enfield 
 Lee-Enfield – standardní puška britské armády v první a druhé světové válce
 Enfield Rifled Musket – první zpředu nabíjená karabina užívaná vojsky britského impéria v letech 1853 až 1867
 Enfield No. 2 – revolver, standardní zbraň britské armády během druhé světové války
 Enfield Autocar – britský výrobce automobilů (1906–1916)
 Enfield-Allday – britský výrobce automobilů (1919–1926)
 Enfield Automotive – zaniklý britský výrobce elektroautomobilů
 Enfield Cricket Club – kriketový klub Lancashire League